Grad u Danskoj:
 Skanderborg, grad u regiji Središnji Jutland

Općina u Danskoj:
 Skanderborg (općina), općina u regiji Središnji Jutland